El término impronta (del italiano impronta) puede referirse a:

 La impronta, técnica de reproducción de imágenes.
 La impronta, cualquier tipo de aprendizaje ocurrido en cierta fase crítica, en una edad o etapa de vida particular.

Además, puede hacer referencia a:
 La impronta genética, fenómeno genético por el cual ciertos genes son expresados de un modo específico, que depende del sexo del progenitor.
 La impronta hormonal, fenómeno que tiene lugar en el primer encuentro entre una hormona y su receptor en el desarrollo de períodos críticos de la vida.
 La impronta personal, característica personal que se refleja en acciones, obras, trabajos, o en otras personas.

Enlaces externos